Гурко́в — русская и еврейская фамилия; имеет женскую форму Гурко́ва. Известные носители:

 Гурков, Абрам Бенционович (род. 1919) — советский архитектор.
 Гурков, Виталий Григорьевич (род. 1985) — белорусский кикбоксер.
 Гурков, Игорь Борисович (род. 1965) — российский учёный, профессор НИУ ВШЭ, доктор экономических наук.
 Гурков, Константин Степанович (1925—2011) — российский учёный, специалист в области вибрационной техники и технологии горных работ, Заслуженный изобретатель РСФСР. 
 Гурков, Соломон Израилевич (Сол Юрок; 1888—1974) — американский музыкальный и театральный продюсер российского происхождения.

Гуркова 
 Гуркова, Александра Александровна (род. 1988) — российская певица, актриса и фотомодель.

См. также 
 Гуров
 Гурко
 Гурково (значения)